Tyrannos ist der Name von

Tyrannion (auch: Tyrannos) († um 308), Bischof von Antiochia
Tyrannos, griechischer Rhetoriker des 4./5. Jahrhundert n. Chr., siehe Tyrannos (Rhetor).

Tyrannos bezeichnet ebenfalls

die Zeichentrickserie-Charaktere Tyrannos aus der Serie Die Astro-Dinos

Siehe auch

Tyrannei
Tyrannis
Haustyrannenmord